Der Bezirk Huy ist einer von vier Bezirken in der belgischen Provinz Lüttich. Er umfasst eine Fläche von 659,36 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 17 Gemeinden.

Gemeinden im Bezirk Huy

Einzelnachweise 

Huy